

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kamienna – część miasta Biały Bór
 Kamienna – część miasta Skarżysko-Kamienna
 Kamienna – część miasta Sucha Beskidzka
 Kamienna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka
 Kamienna – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Kamienna – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Kamienna – przysiółek wsi Lipinki w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Kamienna – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Oporów
 Kamienna – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Kamienna – część wsi Tropiszów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
 Kamienna – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów
 Kamienna – część wsi Opaka w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów
 Kamienna – część wsi Baryczka w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowski, w gminie Niebylec
 Kamienna – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty
 Kamienna – część wsi Korbielów w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Jeleśnia
 Kamienna – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec
 Kamienna – część wsi Grójec w  woj. Świętokrzyskim, w pow. Ostrowieckim, w gminie Ćmielów
 Kamienna –  część wsi Piaski Brzóstowskie w  woj. Świętokrzyskim, w pow. Ostrowieckim, w gminie Ćmielów
 Kamienna – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

Szczyty górskie 
 Kamienna (1201 m) – szczyt w Bieszczadach Zachodnich
 Kamienna (630 m) – szczyt w Górach Wałbrzyskich
 Kamienna (551 m) – szczyt w Paśmie Babicy Beskidu Wyspowego

Rzeki i potoki 
 Kamienna (dopływ Biebrzy)
 Kamienna (dopływ Bobru)
 Kamienna (dopływ Drawy)
 Kamienna (dopływ Wisły)
 Kamienna – struga w Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie słupskim

Inne 
 Kamienna – gromada w latach 1954-1959
 Kamienna – gromada w latach 1961-1972

 Kamienna – osiedle Ostrowca Świętokrzyskiego
 Kamienna (Камінне) – wieś na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskim
 Kamienna” – nazwa jednej z trybun Polonii Warszawa
 AMP Kamienna” – nazwa Mistrzostw w Kajakarstwie Górskim na rzece Kamienna (dopływ Bobru)
 Kamienna – przystanek kolejowy w miejscowości Podlesie Kamienieckie, w rejonie brzeskim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi
 Kamienna – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie nadwórniańskim

Zobacz też 
 Kamienna-Wieś, Kamienna Góra, Kamienna Struga, Kamienna Wola, Kamienna-Kolonia
 Elektrownia Wodna Kamienna